Грищенко — фамилия. Известные носители:
 
 
 Грищенко, Анатолий Демьянович (1937—1990) — ликвидатор последствий Чернобыльской катастрофы, Герой Российской Федерации.
 Грищенко, Борис Павлович (1914—1989) — советский футболист.
 Грищенко, Валентин Иванович (1928—2011) — советский и украинский акушер-гинеколог, криобиолог, криомедик, академик НАН Украины.
 Грищенко, Владимир Александрович (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Грищенко, Григорий Евтеевич (1902—1962) — деятель советского ВМФ, контр-адмирал.
 Грищенко, Дмитрий Ильич (1920—1998) — директор мелитопольского Завода «Холодмаш» им. 30-летия ВЛКСМ. Почётный гражданин Мелитополя (1988).
 Грищенко, Иван Михайлович (род. 1956) — учёный в области экономики.
 Грищенко, Илья Алексеевич (род. 2000) — российский футболист, нападающий.
 Грищенко, Кирилл Константинович (1904—1946) — советский военачальник, полковник.
 Грищенко, Константин Иванович (род. 1953) — украинский государственный деятель, министр иностранных дел Украины (2003—2005 и с 2010).
 Грищенко, Леонид Иванович (род. 1937) — российский ихтиопатолог, профессор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина.
 Грищенко, Михаил Павлович (1901—1979) — Герой Советского Союза.
 Грищенко, Никита Минович (1900—1987) — советский педагог, доктор педагогических наук (с 1956 года), профессор.
 
 Грищенко, Олег Васильевич (1966—2017) — российский политический деятель, глава города Саратов (2006—2016), депутат Госдумы 7 созыва.
 
 
 Грищенко, Роман Сергеевич (род. 1982) — украинский военный прокурор.
Грищенко, Сергей Николаевич (1947—2000) — советский горнолыжник, советский и российский тренер.
 Грищенко, Татьяна Николаевна (род. 1979) — украинский общественный деятель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Грищенко, Тимофей Иванович (1919—1978) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Гритченко
 Грищенков